И́горь Леони́дович Масленко́в (, Киев — , Киев) — украинский советский архитектор, член Союза архитекторов Украины с 1961 года.

Биография 
Родился в. Киеве, с 1927 года учился в средней школе № 57. В 1938—1941 годах учился на архитектурном факультете Киевского государственного художественного института (КГХИ).

24 июня 1941 года был призван в действующую армию, участник Великой Отечественной войны. Участвовал в обороне Киева, попал в окружение. После выхода из окружения и нахождения в спецлагере НКВД был отправлен на фронт в составе штрафного подразделения, после ранения все обвинения с него были сняты. Участвовал в боях в Восточной Пруссии, в боевых действиях против Японии, 1943 году получил контузию. 1944 награждён медалью «За боевые заслуги».

После демобилизации в июне 1946 года вернулся в Киев, продолжил обучение в КГХИ, который окончил в 1949 году по специальности архитектор-художник. С августа 1949 года — архитектор, старший архитектор, главный архитектор (с 1960 года) проектного института «Киевметропроект» — Киевский филиал Проектно-изыскательского института «Метрогипротранс».

С 1979 года на пенсии.

Умер в 1992 года после продолжительной болезни, похоронен в Киеве.

Творчество

Станции метрополитена 
Архитектор — автор проектов станций Киевского метрополитена (в составе авторских коллективов):
 «» (1960, совместно с архитекторами А. В. Добровольским, Н. С. Коломийцем, В. Д. Елизаровым, Г. И. Гранаткиным, С. И. Крушинским, Ю. В. Кисличенко по участием Ф. М. Зарембы и Н. М. Щукиной; художниками О. А. Грудзинской, Н. И. Фёдоровой) — памятник архитектуры местного значения; наземный вестибюль станции на улице Крещатик (1960, совместно с архитекторами А. В. Добровольским, В. Д. Елизаровым), вестибюль второго выхода на Институтскую улицу (1965, совместно с Ю. Б. Тягно);
 «» (1960, наземный вестибюль, совместно с архитектором А. В. Добровольским) — памятник архитектуры местного значения;
 «», «», «» (1965, совместно с архитектором В. С. Богдановским);
 «» (1968, бывшее название «Пионерская»; совместно с архитекторами В. С. Богдановским, Т. А. Целиковской);
 «» (1971, бывшее название «Октябрьская»; совместно с архитекторами Б. И. Приймаком, В. С. Богдановским, Т. А. Целиковской; скульптором Б. М. Карловским);
 «» (1971, совместно с архитекторами Б. И. Приймаком, В. С. Богдановским, Т. А. Целиковской; художниками-керамистами Н. И. Фёдоровой, А. Г. Шарай, Г. С. Севрук);
 «» (1976, бывшие названия «Площадь Калинина», «Площадь Октябрьской революции»; совместно с архитекторами Н. С. Коломийцем, М. М. Сыркиным, Ф. М. Зарембой; художником И. С. Марчуком);
 «» (1976, совместно с архитекторами В. С. Богдановским, Т. А. Целиковской, А. С. Крушинским; художниками И. Г. Левитской, Ю. В. Кисличенко);
 «» (1976, бывшее название «Красная площадь»; совместно с архитекторами Б. И. Приймаком, Ф. М. Зарембой; художниками И. Г. Левитской, Ю. В. Кисличенко);
 «» (1979, бывшее название «Пионерская»;  совместно с архитекторами Т. А. Целиковской, А. С. Крушинским, Н. Л. Чуприно́й с участием А. М. Працюка, Ф. М. Зарембы, Л. И. Лепёхиной; художниками И. Г. Левитской, Ю. В. Кисличенко, Г. Г. Шарай);
 «» (1980, совместно с архитекторами Т. А. Целиковской, А. С. Крушинским, А. М. Працюком; художником А. П. Миловзоровым);
 «» (1980, бывшее название «Петровка»; совместно с архитекторами Т. А. Целиковской, А. С. Крушинским, А. М. Працюком; художниками Л. Н. Семыкиной, С. М. Бароянцем).

Жилые дома, административные и производственные здания, инфраструктурные объекты 
 Жилой дом по улице Энгельса, 3 (1950, восстановление) — памятник архитектуры и градостроительства местного значения.
 Заводоуправление, производственные корпуса Киевского радиозавода (1950-е, Киев, Дарница).
 Реконструкция Дворца культуры завода «Арсенал» по Московской улице, 3 (1959) — памятник архитектуры и градостроительства местного значения.
 Жилой дом по Московской улице, 5/2 (1952) — вновь выявленный объект культурного наследия, архитектура.
 Жилые дома Киевметростроя на Отрадном (1950-е годы).
 Дом культуры Киевметростроя (1953, восстановление, нынешний адрес — Прорезная улица, 6).
 Административное здание Киевметростроя (1953, восстановление, нынешний адрес — Прорезная улица, 8).
 Административное здание Киевского метрополитена по проспекту Победы, 35 (1965, совместно с архитектором Ю. Б. Тягно).
 Одесский морской вокзал, комплекс сооружений по обслуживанию пассажиров (1968; совместно с архитекторами В. С. Богдановским, Т. А. Целиковской).
 Эскалаторы у Потемкинской лестницы, г. Одесса (1971; совместно с архитекторами В. С. Богдановским, Т. А. Целиковской)
 Здания душкомбинатов для строительства станций метро в Киеве (1949—1979).

Памятники 
Автор — архитектор памятников:
 А. В. Гиталову, дважды Герою Социалистического Труда, с. Камышеватое (1961, скульптор М. Д Декерменджи).
 Василию Боженко в Киеве (1967, скульптор В. П. Винайкин, архитекторы — В. С. Богдановский и И. Л. Масленков)
 Футболистам киевского «Динамо» — участникам «матча смерти» в Киеве (1971, скульптор И. С. Горовой, архитекторы В. С. Богдановский, И. Л. Масленков).
 В. И. Ленину, Киев Алма-Атинская улица, на площади возле проходной Дарницкого вагоноремонтного завода (1959, скульптор С. С. Андрейченко). Демонтирован и перевезен на территорию завода в феврале 2014 года.
 Тарасу Шевченко в г. Шполе (1961, скульпторы М. К. Вронский, В. П. Олейник)
 Мемориалы погибшим во время Великой Отечественной войны (1968, с. Ольшана Черкасской области; 1971, с. Ичня Черниговской области; 1971, с. Сахновка Черкасской области и др.)

Публикации 
 Книга «Киевский метрополитен», глава «Архитектура» (1962)
 Статьи о Киевский метрополитен в журналах: «Строительство и архитектура», «Городское хозяйство», «Метрострой».

Семья 
 Жена — Оливари Светлана Арсеньевна (род. 1923).
 Дочь — Масленкова Елена Игоревна (род. 1947) — кандидат искусствоведения, доцент.

Примечания

Ссылки

Литература 
 Масленков Игорь Леонидович [Изоматериал] : лич. лист чл. СА УССР. —  : [б. и.], 1961. — 7 л. // ДНАСБ им. В. Г. Заболотного.
 
 Спілка архітекторів України. Особова справа Масленкова Ігоря Леонідовича (10 листопада 1961 — жовтень 1992). — 16 л. // ЦДАМЛМ України, ф. 640, оп. 4, спр. 767.
 Заремба Ф. М., Целиковская Т. А., Марченко М. В. Киевский метрополитен. — Изд. 2-е. —  : Будівельник, 1980. — 168 с., ил.
 
 Київський метрополітен: хронологія, події, факти / Кость Козлов. — . : Сидоренко Б. В., 2011. — 256 с., іл. — 

Архитекторы Одессы
Участники советско-японской войны (СССР)
Архитекторы Украины
Архитекторы СССР
Архитекторы Киева